Прогресо Аграрио има више значења:

 Прогресо Аграрио (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Прогресо Аграрио, Санта Либрада (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Прогресо Аграрио, Фамилија Пења Кинтеро (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику